Алту-Парагуай:

 Алту-Парагуай — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Алту-Парагуай — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.